12P/Pons-Brooks, komeet die om de 71 jaar zichtbaar is
Noen (tijd), het midden van de dag, zo rond twaalf uur 's middags, de tijd dat de zon op zijn hoogste punt aan de hemel staat
Het syndroom van Pallister-Killian, syndroom veroorzaakt door een chromosoomafwijking (tetrasomie P12).